

Pessoas
Alice Piffer Canabrava
Dalton Moreira Canabrava
Eduardo Canabrava Barreiros
Ronaldo Canabrava
Evandro Canabrava
Thalita Canabrava Borges
Thaisa Danielle Canabrava Borges
Margareth Canabrava Borges

Localidades
Canabrava do Norte - município do Mato Grosso
São João da Canabrava - município do Piauí
Canabrava (Salvador) - bairro de Salvador

Desambiguação